Татуированная роза (пьеса) (:en:The Rose Tattoo) — пьеса Теннесси Уильямса.
 Татуированная роза (фильм) — американский фильм 1955 года.
 Татуированная роза (телеспектакль) — советский телеспектакль 1989 года.